Johann Dengler ist der Name folgender Personen:

* Johann Franz Dengler (1781–1862), österreichischer Brauereiunternehmer 
 Johann Josef Dengler (1921–2011), österreichischer Diplomat